

События 
 Битва под Белёвом — разгром московского войска татарским ханом Улу-Мухаммедом
 21 февраля — убийство короля Шотландии Якова I
 1437—1460 — Король Шотландии Яков II.
 Первое письменное упоминание о польском городе Белосток
 Поражения таборитов при Сионе и Градеце-Кралевом. Завершение разгрома отрядов таборитов.
 Табориты грабят крестьян Румынии, Янош Хуньяди отличился в войне с гуситами и получил земли в дар от императора.
 1437—1438 — Крупное крестьянское восстание в Трансильвании и Северо-Восточной Венгрии. Поражение дворянского ополчения воеводы Ласло Чаки. Взятие феодалами Клужа и поражение восстания.
 1437—1439 — король Венгрии и Чехии Альбрехт II. Начало нового наступления турок на Венгрию.
 Иоанн VIII с патриархом и представительной делегацией, в том числе с митрополитом Руси Исидором отправился в Италию, в Феррару, а затем во Флоренцию.

 Составлен звёздный каталог Улугбека (841 год Хиджры)
 В Гиждуване Улугбек строит медресе.
 Основано Казанское ханство (по другим версиям — в 1438 году).
 1437—1466/1467 — Султан Кара Коюнлу Джехан-шах.

Наука

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1437 году
 Дон Ицхак бен-Иегуда Абрабанель, еврейский учёный и государственный деятель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1437 году
 1 июня — Дионисий Глушицкий, святой Русской церкви, почитается в лике преподобных. Основатель и игумен нескольких монастырей на реке Глушице в Вологодской области, иконописец.

См. также